Хасаншин () — тюркская фамилия.

 Хасаншин, Данил Давлетшинович (род. 1937) — советский и российский композитор.
 Хасаншин, Мансур Рахипович (1923—1975) — Герой Советского Союза.
 Хасаншин, Руслан Наильевич (род. 1985) — российский хоккеист.

 Хасаншина, Газифа Хасановна (1915—1986) — врач, Герой Социалистического Труда.